Кэтрин Мейер Грэм (; ) — американская издательница. Руководила газетой The Washington Post более двух десятилетий, в том числе в период Уотергейтского скандала, который привёл к отставке президента США Ричарда Никсона.

Её мемуары «Личная история» получили Пулитцеровскую премию 1998 года.

Детство и юность 

Родилась в 1917 году в очень богатой семье в Нью-Йорке. Её отец Юджин Мейер был финансистом, некоторое время занимавшим пост председателя Федеральной резервной системы.

Он приобрёл обанкротившуюся газету The Washington Post в 1933 году на аукционе.

Её мать была представительницей американской богемы, интересовалась и искусством и выступала политическим активистом Республиканской партии США. Она дружила с такими людьми, как Огюст Роден, Мария Склодовская-Кюри, Томас Манн, Альберт Эйнштейн, Элеонора Рузвельт, Джон Дьюи.

Отец Кэтрин имел еврейское происхождение, был выходцем из Эльзаса, мать была лютеранкой, родители которой были немецкими иммигрантами. Вместе с четырьмя братьями и сёстрами, Кэтрин была крещена как лютеранка, но посещала Епископальную церковь.

Родители Мейер владели несколькими домами по всей стране, но в основном жили на два дома — в настоящем «замке» в большом имении у горы Киско, штат Нью-Йорк, и особняке в Вашингтоне, округ Колумбия. Они много путешествовали и вели активную социальную жизнь. В большей степени Кэтрин воспитывали няни, гувернантки и воспитатели.

Мейер была выпускницей школы Мадейра (которой её отец подарил много земли) и посещала колледж Вассара Чикагского университета.

После окончания университета в течение недолгого времени она работала в одной из газет Сан-Франциско.

Личная жизнь 
5 июня 1940 года она вышла замуж за Филиппа Грэма, выпускника Гарвардского юридического факультета. Венчание было проведено по лютеранскому обряду. В браке родились дочь Лалли Уэймут (1943) и трое сыновей — Дональд Эдвард Грэм (1945), Уильям Уэлш Грэм (1948—2017) и Стивен Мейер Грэм (1952).

Руководство «The Washington Post» 
В 1946 году её отец передал пост главного редактора газеты супругу Кэтрин — Филиппу Грэму, а сам занял пост главы Всемирного банка. Однако через год оставил эту должность и вернулся к управлению изданием, которым руководил до своей смерти в 1959 году. После его смерти газету вновь возглавил Филипп Грэм, который значительно возвысил компанию покупкой нескольких телевизионных каналов и еженедельника «Newsweek».

Социальная жизнь и политика 
Грэмы были важными членами социальной сцены в Вашингтоне; их друзьями были Джон Кеннеди и Жаклин Кеннеди, Роберт Кеннеди, Линдон Джонсон, Роберт Макнамара, Генри Киссинджер, Рональд Рейган и Нэнси Рейган и многие другие.

Кэтрин Грэм также имела длительную дружбу с Уорреном Бафетом, чья компания Berkshire Hathaway владела значительным пакетом акций в The Washington Post.

Болезнь и смерть Филиппа Грэма 
В течение всего брака с Кэтрин Филипп Грэм боролся с алкоголизмом и психическими заболеваниями. У него были перепады настроения, и он часто оскорблял её В канун Рождества 1962 года Кэтрин узнала, что её муж имеет роман с Робин Вебб, австралийской журналисткой, писавшей для еженедельника Newsweek. Филипп заявил, что расстанется с Кэтрин ради Робин, также он намеревался ходатайствовать о разделе активов семьи.

На газетной конференции в Финиксе, штат Аризона, у Филиппа случился нервный срыв. Ему сделали инъекцию успокоительного, вернули назад в Вашингтон и поместили в психиатрическую клинику Честнат-Лодж. 3 августа 1963 года он покончил жизнь самоубийством, застрелившись. (Один из сыновей позже поступил так же.) Кэтрин Грэм больше никогда не выходила замуж.

Руководство The Washington Post 

После смерти супруга Кэтрин Грэм взяла на себя управление компанией The Washington Post. Она занимала пост президента и являлась фактическим главным редактором газеты с сентября 1963 года. С 1969 по 1979 год она официально занимала должность главного редактора, а с 1973 по 1991 — председателя правления. В 1972 году она стала первой женщиной-CEO, включенной в Fortune 500 как CEO компании Washington Post.

Позже Грэм наняла Бенджамина Брэдли в качестве редактора и использовала финансовые советы Уоррена Баффета; он стал главным акционером и кем-то вроде серого кардинала компании.

Уотергейт 
Грэм возглавляла газету The Washington Post в решающий момент её истории. Пост сыграла ключевую роль в разоблачении Уотергейта, который в конце концов привел к отставке президента Ричарда Никсона.

Иран — контрас 
В ноябре 1988 года, в середине расследования дела Иран-контрас, Грэм сказала в речи старшим сотрудникам ЦРУ: «Мы живем в грязном и опасном мире. Есть некоторые вещи, которые общественности не нужно знать и которые она не должна знать. Я уверена, что демократия процветает тогда, когда правительство может предпринять законные шаги, чтобы сохранить свои тайны, и когда пресса может решать, печатать ли то, что она знает».

Другие достижения и признание 

Грэм имела прочные связи с семьей Рокфеллеров, была членом Совета Рокфеллеровского университета, также была близким другом Музея современного искусства Нью-Йорка, где была удостоена премии Дэвида Рокфеллера.

В 1979 году Дебора Дэвис опубликовала книгу о Грэм под названием «Кэтрин Великая».

В 1987 году Грэм получила награду имени Уолтера Кронкайта за достижения в журналистике.

В 1988 году Грэм была избрана членом Американской академии искусств и наук.

Грэм опубликовала свои воспоминания «Личная история» в 1997 году. Книга получила высокую оценку за честное описание психической болезни Филиппа Грэма и восторженные отзывы за описание его жизни, а также того, как изменились роли женщин в течение времени. Книга получила Пулитцеровскую премию 1998 года.

В 1997 году она получила медаль Свободы.

В 2000 году Грэм была названа одной из 50 мировых героев Института свободы прессы за последние 50 лет.

В 2002 году, посмертно, Джордж Буш наградил Грэм Президентской медалью Свободы .

В 2002 году Грэм была введена в Национальный зал славы женщин.

В 2017 году Мерил Стрип исполнила роль Кэтрин Грэм в фильме Стивена Спилберга «Секретное досье». За эту работу Стрип была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль (среди прочих наград).

Смерть 
14 июля 2001 года Грэм упала и ударилась головой при падении во время посещения города Сан-Валли, штат Айдахо. Она умерла через три дня. Церемония прощания состоялась в Вашингтонском национальном соборе. Грэм похоронена на историческом кладбище Оак Хилл, через дорогу от своего бывшего дома в Джорджтауне.

Примечания 

Выпускники Чикагского университета
Выпускники Колледжа Вассара
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Колледжа Смит
Мемуаристы США
Награждённые Президентской медалью Свободы
Писатели США XX века
Писательницы XX века
Умершие в Бойсе
Родившиеся в Нью-Йорке
Члены Американской академии искусств и наук
Национальный зал славы женщин